Op de 58e vrouweneditie van het Australian Open 1983 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 30 november tot en met 11 december 1983.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver slaagden erin, hun titel te prolongeren. In de finale versloe­gen zij het als zesde geplaatste koppel Anne Hobbs en Wendy Turnbull in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun 33e gezamenlijke titel, de elfde van 1983. Navrátilová had daar­naast 59 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver dertien.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters:
 Betty Stöve speelde samen met de Australische Amanda Tobin-Dingwall – zij verloren meteen hun openingspartij.
 Ook Marcella Mesker en Susan Leo (Australië) strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1983